Вазгенаше́н:

 Вагенашен — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Вагенашен — село в Нагорном Карабахе.